Chüden steht für

 Chüden, Ortschaft der Kreisstadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, Deutschland

Chüden ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Chūden